Pienaar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Uys de Villiers Pienaar
 Richard N. Pienaar